Муниципалитет Сальто  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1630 км². Население — 32653 человек. Плотность населения — 20,06 чел./км².

Административный центр — Сальто.

География 
Департамент расположен на севере провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Пергамино
на северо-востоке — с муниципалитетом Арресифес
на востоке — с муниципалитетом Капитан-Сармьенто
на юго-востоке — с муниципалитетом Кармен-де-Ареко
на юге — с муниципалитетом Чакабуко
на западе — с муниципалитетом Рохас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес